Relação de todas as equipes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela que disputaram edições da Liga Sul-Americana.

A Liga Sul-Americana de Basquete é disputada desdes 1996. A disputa do título desde então se bipolarizou entre as equipes da Argentina e do Brasil, com vantagem em quantidade de títulos para os argentinos. Abaixo, estão listados todos os participantes de cada uma das edições da Liga.

Resumo por país 

(*) Houve uma equipe convidada dos Estados Unidos

Participantes ano a ano

1996
 Campeão:  Olimpia de Venado Tuerto
 Participantes: 16 equipes

1997
 Campeão:  Atenas de Córdoba
 Participantes: 15 equipes

1998
 Campeão:  Atenas de Córdoba
 Participantes: 16 equipes

1999
 Campeão:  Vasco da Gama
 Participantes: 13 equipes

2000
 Campeão:  Vasco da Gama
 Participantes: 16 equipes

2001
 Campeão:  Estudiantes de Olavarría
 Participantes: 16 equipes

2002
 Campeão:  Libertad Sunchales
 Participantes: 16 equipes

2003
Não houve campeonato

2004
 Campeão:  Atenas de Córdoba
 Participantes: 16 equipes

2005
 Campeão:  Unitri/Uberlândia
 Participantes: 14 equipes

2006
 Campeão:  Ben Hur
 Participantes: 15 equipes

2007
 Campeão:  Libertad Sunchales
 Participantes: 16 equipes

2008
 Campeão:  Regatas Corrientes
 Participantes: 12 equipes

2009.I
 Campeão:  Flamengo
 Participantes: 8 equipes

2009.II
 Campeão:  Quimsa
 Participantes: 12 equipes

2010
 Campeão:  UniCEUB/Lobos Brasília
 Participantes: 12 equipes

2011
 Campeão:  Obras Sanitarias
 Participantes: 12 equipes

2012
 Campeão:  Regatas Corrientes
 Participantes: 16 equipes

2013
 Campeão:  UniCEUB/Lobos Brasília
 Participantes: 16 equipes

2014
 Campeão:  Bauru
 Participantes: 16 equipes

2015
 Campeão:  UniCEUB/Lobos Brasília
 Participantes: 16 equipes

2016
 Campeão:  Mogi
 Participantes: 16 equipes

2017
 Campeão:  Guaros de Lara
 Participantes: 16 equipes

2018
 Campeão:  Franca
 Participantes: 16 equipes

2019
 Campeão:  Botafogo
 Participantes: 16 equipes

2022
 Campeão:  Bauru
 Participantes: 16 equipes

Maior quantidade de participações 

Atualizado até a edição de 2022.
Em negrito edições em que a equipe foi campeã.

 www.fibaamericas.com
 www.latinbasket.com
 www.sports123.com

Ver também
 Basquete Sul-Americano

Clubes participantes da Liga Sul-Americana